Floros ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Floros (* 1930), griechischer Musikwissenschaftler
 Konstantinos Floros (* 1961), griechischer General

Siehe auch:
 Florus (Begriffsklärung)